Паде́рин — русская фамилия. Известные носители:

 Падерин, Иван Григорьевич (1918—1998) — писатель.
 Падерин, Игорь Сергеевич (род. 1989) — российский футболист.
 Падерин, Николай Петрович (епископ Никандр; 1927—1987) — епископ Русской православной церкви заграницей, епископ Сан-Паульский и Бразильский.
 Падерин, Яков Николаевич (1901—1941) — красноармеец, Герой Советского Союза.

 Падерина, Наталья Фёдоровна (род. 1975) — российская спортсменка, стрелок из пистолета.